Asmerom ist der Familienname folgender Personen:

 Bolota Asmerom (* 1978), eritreischer Langstreckenläufer
 Yared Asmerom (* 1980), eritreischer Marathonläufer